Raimundo Nonato Bezerra de Albuquerque (Acopiara, 2 de janeiro de 1950), mais conhecido como Nonato Albuquerque, é um radialista, jornalista e apresentador de televisão brasileiro.

Como colunista de jornal, Nonato atuou no O Povo através do caderno Vida&Arte e no Diário do Nordeste através do 3.º Caderno. No rádio, Nonato trabalhou nas rádios Iracema de Iguatu e Fortaleza, AM e FM do Povo e FM 93. Na televisão, apresentou, entre 1994 e 2020, o noticiário policial Barra Pesada, da TV Jangadeiro, sendo este seu trabalho mais conhecido. Contratado do Sistema Jangadeiro de Comunicação, atualmente participa do Jornal Jangadeiro nas edições da TV (em reportagens especiais) e da Jangadeiro BandNews FM (como âncora). Nonato também foi colunista do extinto portal Tribuna do Ceará.

Ligações externas 
 
 

Radialistas do Ceará
Apresentadores de televisão do Ceará
Naturais de Acopiara
Nascidos em 1950